Mount Adams ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Adams (Grand County), Bundesstaat Colorado, 3694 m
 Mount Adams (Saguache County), Bundesstaat Colorado, 4246 m
 Mount Adams (Montana), 2324 m
 Mount Adams (New Hampshire), 1768 m
 Mount Adams (New York), 1073 m
 Mount Adams (Ohio), Hügel und Stadtteil von Cincinnati
 Mount Adams (Washington), 3743 m
 Mount Quincy Adams (Fairweather Range) an der Grenze von Alaska zu British Columbia, Kanada

in anderen Ländern:
 Mount Adams (Neuseeland), 2208 m
 Mount Adams (Antarktis), 3596 m

Siehe auch:
 Mount Adam